Владимир Бузаев:
 Бузаев, Владимир Викторович — латвийский политик и публицист, депутат 8-го и 9-го Сейма. Кандидат технических наук, член Латвийского комитета по правам человека.
 Бузаев, Владимир Никитович — заслуженный тренер СССР